Прем'є́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 21 км на південний схід від Діжона.

Історія 

28-2-2019 Прем'єр і Коллонж-ле-Прем'єр було об'єднано в новий муніципалітет Коллонж-е-Прем'єр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Прем'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Прем'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Ор